Kriegelstein ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Pfeffel von Kriegelstein (1726–1807), elsässischer Historiker, Jurist und Diplomat
 Ingrid Kriegelstein (* 1938), deutsche Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Krieglstein